Het ATP-toernooi van Córdoba 2021 (met de officiële naam Córdoba Open 2021) werd van 22 tot en met 28 februari 2021 gespeeld in de Argentijnse stad Córdoba. Er werd gespeeld op gravelbanen van het Estadio Mario Alberto Kempes. Door de coronapandemie werd het toernooi 3 weken later dan normaal gespeeld.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Córdoba
ATP-toernooi van Córdoba